Клефты ( — «воры») — вооружённые повстанцы, боровшиеся против османского национального гнёта в Греции.
 Клефт, расщепле́ние предложе́ния — в языкознании: разновидность сложноподчинённых предложений, в которых главная часть целиком относится к реме, а зависимая клауза — к теме.